Ycs Channel – canale tv presente su Yalp!

Codici 
 YCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chesterfield Inlet (Nunavut) (Canada)